Scorușu se poate referi la:
Scorușu, Gorj
Scorușu, Vâlcea